Янино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Янино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Болгария 
 Янино — село в общине Кирково Кырджалийской области.

Россия 
 Янино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Янино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Янино — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Янино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Янино — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 

 Янино-1
 Янино-2